Оток може да се односи на:

 Оток, отеклина, натеклина, испупчење (мед.); пролаз којим се обезбеђује отицање, односно проток течности (основно медицинско значење)
 Острво, део копна у потпуности окружен водом.

или

 Оток (град), град у Вуковарско-сремској жупанији, Република Хрватска
 Оток (Далмација), општина у Сплитско-далматинској жупанији, Република Хрватска
 Оток (Сливно), насеље у општини Сливно, Република Хрватска
 Оток (Љубушки), насеље у Општини Љубушки, Федерација БиХ, БиХ